Bari hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Bari (Somalia), región en el norte de Somalia.

En Italia
 Bari (ciudad), capital de la provincia de Bari, región de Apulia.
 Ciudad metropolitana de Bari, un ente local de la región de Apulia.
 Provincia de Bari fue una provincia de la región de Apulia.
 Bari Sardo, un municipio de la provincia de Ogliastra, región de Cerdeña.
Mola di Bari, un municipio italiana de la provincia de Bari, región de Puglia.
Sammichele di Bari, un municipio de la provincia de Bari, región de Puglia
 Universidad de Bari

Etnias
 Bari (etnia), originaria de Sudán.
 Pueblo barí, pueblo amerindio que habita entre Venezuela y Colombia.

Además
 AS Bari, club de fútbol.
 Nicolás de Bari, obispo del .